B-Sides & Rarities – album dei Deftones del 2005
 B-Sides & Rarities – album dei Nick Cave and the Bad Seeds del 2005
 B-Sides and Rarities – album dei Cake del 2007
 B-Sides and Rarities – album dei CKY del 2011
 Status Quo B-Sides & Rarities – album degli Status Quo del 1990.